'''Radio "MANGO naziv je bosanskohercegovačkeradijske postaje koja od 10. kolovoza 1998. godine djeluje u Livnu. Objektivnost, angažiranost, vjerodostojnost i brzina temeljna su načela radijskoga novinarstva u skladu s kojima djelatnici i novinari toga radija svojim slušateljima s područja Hercegbosanske županije, ali i šire, pružaju provjerene i pravodobne informacije.

Postaja ima šestoro zaposlenih. Raznolikim dvadesetčetverosatnim programom privlače mnogobrojne slušatelje: trideset posto govornog dijela programa i sedamdeset posto glazbenoga pokazalo se odličnim receptom kojim su djelatnici radija "MANGO" izborili zapaženo mjesto u bosanskohercegovačkoj radijskoj mreži. Potvrđuju to nagrade novinarima Frani Mioču (za satiričnu reportažu "Bik naprijed, ostali stoj!") i Željki Mihaljević (za najbolju povratničku priču) osvojene na drugom Regionalnom radijskom festivalu u Neumu u velikoj konkurenciji za 2006. godinu, te druga nagrada u sklopu kampanje i natjecanja europske i lokalne policije. 

Radio Mango sudjeluje u projektima čiji je cilj pokrenuti neophodne društvene promjene te informirati javnost o problemima marginaliziranih društvenih skupina kao i o kršenju elementarnih ljudskih prava, među kojima i ciklus emisija na temu nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te uopće nasilja u obitelji s posebnim osvrtom na djecu i prava djece s posebnim potrebama.

Izvori

Vanjske poveznice 
Službene mrežne stranice radija "Studio N" 
Facebook-stranica radija "Studio N"

Studio N
Livno